Puede referirse a tres actores checos:
Václav Vydra  (1876-1953).
Václav Vydra (1902-1979).
Václav Vydra (1956- ).